Einzelbild steht für:
 Einzelbild (Fotografie), eine für sich stehende Fotografie oder ein einzelnes Bild aus einer Bilderserie
 Einzelbild (Film), einzelnes Bild aus einer Filmsequenz (Standbild)

Siehe auch:
 Einzelbildauswertung (Einzelbildentzerrung)